Dionysos steht für:

 Dionysos, Dionysus, griechischer Gott des Weines und der Ekstase
 Dionysos (Zeitschrift), Die neue illustrierte Kunstzeitschrift (1947–1948) 
 Dionysus (Band), deutsch-skandinavische Melodic-Power-Metal-Band (ab 1999)
 Dionysos (Oper), Opernphantasie von Wolfgang Rihm (2010)
 Villa Dionysos (Knossos), römisches Gebäude auf Kreta
 (3671) Dionysus, Asteroid vom Amor-Typ

Ort:
 Dionysos (Gemeinde), Gemeinde in der Region Attika, Griechenland

Siehe auch:
 Dionysostheater (antikes Griechenland)
 Dionysios (Begriffsklärung)